«#1's» — альбом-компіляція гурту Destiny's Child.

Вміст альбому 
 Stand Up for Love (2005 World Children's Day Anthem)
 Independent Women Part I
 Survivor
 Soldier (feat. T.I. & Lil Wayne)
 Check on It (Beyoncé feat. Slim Thug)
 Jumpin' Jumpin'
 Lose My Breath
 Say My Name
 Emotion
 Bug A Boo
 Bootylicious
 Bills, Bills, Bills
 Girl
 No, No, No Part 2 (feat. Wyclef Jean)
 Cater 2 U
 Feel The Same Way I Do

Альбоми Destiny's Child